Ummeliata är ett släkte av spindlar. Ummeliata ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Ummeliata